Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Фенербахче» 108-м в его истории.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Фенербахче» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Турции 
Основная статья: Чемпионат Турции по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Турнирная таблица 

 Результаты выступлений команды «Фенербахче» по турам:

Кубок Турции

Групповой этап

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов УЕФА

Третий квалификационный раунд

Лига Европы УЕФА

Раунд плей-офф

Групповой этап

1/16 финала

1/8 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Фенербахче» 
 ФК «Фенербахче» в сезоне 2015/16 на сайте mackolik.com

Фенербахче
ФК «Фенербахче»